Безіменна — річка в Україні у Лозівському районі Харківської області. Права притока річки Береки (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина річки приблизно 6,10 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,44 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,37. Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці міста Первомайський. Тече переважно на північний схід через село Сиваш і в селі Олексіївка впадає в річку Береку, праву притоку Сіверського Дінця.

 На лівому березі річки на північно-західній стороні на відстані приблизно 1,06 км пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Кегичівка — Первомайський — Балаклія — Шевченкове. Проходить територією Красноградського, Лозівського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів Харківської області.) та розташована Олексіївська фортеця.
 У XIX столітті на річці існувало декілька вітряних млинів, а в минулому столітті — газова свердловина.

Примітки 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Первомайського району